Kelme (wielerploeg); een Spaanse wielerploeg
Kelme (bedrijf); een Spaanse schoenenfabrikant
Zie ook Kelmė (Litouwen) (doorverwijspagina)